Blueprint est un album de Rory Gallagher ;
 The Blueprint est un album de Jay-Z, suivi de The Blueprint²: The Gift & The Curse, Blueprint 2.1 et The Blueprint 3.
 Blueprint est un anglicisme pour « dessin de définition » ;
 Blueprint est un framework CSS.
 Blueprint, un film allemand réalisé par Rolf Schübel en 2003. 
 Blueprint, un roman de Charlotte Kerner.
 Blueprints, un jeu d' Yves Tourigny édité par Z-Man Games.